DIN 1476 er en DIN-standard for en kærv stift.

Kilde 
http://bolte.dk/kaervstifter-m-rundt-hoved-din-1476/ 
DIN-standarder